Яннис Ксантулис (, 1947, Александруполис, Эврос) — новогреческий прозаик, журналист и драматург.

Биографические сведения 
Яннис Ксантулис родился в Александруполисе в семье беженцев из Восточной Фракии, что переселились в Грецию во время греко-турецкого обмена населением. Изучал журналистику и дизайн. С 1969 года работал в качестве репортера и обозревателя газет, журналов и на радио. Его первый роман Μεγάλος Θανατικός выпущен в 1981 году. С 1982 года Яннис Ксантулис работал постоянным корреспондентом субботнего выпуска газеты Элефтеротипия.

В творческом наследии Ксантулиса также несколько сатирических песен и театральных пьес. Его произведения переведены на французский, английский, датский, немецкий, испанский, японский, голландский языки.

Член Греческой союза журналистов ежедневных газет. Живет в Афинах.

Прозаические произведения 
 Ο μεγάλος θανατικός, Καστανιώτης, 1981.
 Οικογένεια Μπες-Βγες, Καστανιώτης, 1982.
 Το καλοκαίρι που χάθηκε στο χειμώνα, Καστανιώτης, 1984.
 Ο Σόουμαν δεν θα 'ρθει απόψε, 1985.
 Το πεθαμένο λικέρ, Καστανιώτης.
 Ο χάρτινος Σεπτέμβρης της καρδιάς μας, Καστανιώτης, 1989.
 To ροζ που δεν ξέχασα, Καστανιώτης, 1991.
 Η εποχή των καφέδων, Καστανιώτης.
 Η Δευτέρα των αθώων, Καστανιώτης, 1994.
 Το τρένο με τις φράουλες, Καστανιώτης, 1996.
 …Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες, Καστανιώτης, 1998.
 Ο Τούρκος στον κήπο, Καστανιώτης, 2001.
 Το τανγκό των Χριστουγέννων, Καστανιώτης, 2003.
 Ο θείος Τάκης, Ελληνικά Γράμματα, 2005.
 Του φιδιού το γάλα, Ελληνικά Γράμματα, 2007.
 Κωνσταντινούπολη των ασεβών μου φόβων, Μεταίχμιο, 2008.

Драматургия 
 Πλανήτης Φουρ, Αθήνα, Αστάρτη, 1980.
 Ένα καλοκαίρι — καλοκαιράκι, Αθήνα, Αστάρτη, 1980.
 Ανέβα στη στέγη να φάμε το σύννεφο, Αθήνα, Αστάρτη, 1980.
 Ο μάγος με τα χρώματα, Καστανιώτης, 1994.
 Μέσα στο νερό δασκάλα, Καστανιώτης, 1994.
 Μια τρελή τρελή πολυκατοικία, Καστανιώτης, 1998.
 Τύμπανο τρομπέτα και κόκκινα κουφέτα, Καστανιώτης, 1994.

Примечания 

Журналисты Греции
Драматурги Греции
Писатели Греции